Bitwa pod Mülhausen (fr. Mulhouse, pol. Miluza) – bitwa stoczona w pierwszych dniach I wojny światowej (7 – 10 sierpnia 1914), pomiędzy siłami francuskimi pod dowództwem gen. Josepha Joffre'a a niemieckimi gen. Josiasa von Heeringen, w bitwie ofensywa francuska zmierzająca do opanowania Alzacji załamała się, a front na odcinku południowym ustabilizował się.

Francuzi zajęli Miluzę 8 sierpnia, lecz zostali wyparci przez wojska niemieckie 10 sierpnia.

Bitwa pod Mülhausen
Bitwy na froncie zachodnim I wojny światowej
Bitwy w 1914